Désiré Acket (Anvers, 4 mai 1905 - ?, 1987) était un graphiste, graveur sur bois et concepteur de reliures belge.

Acket s'est surtout fait un nom avec de petits graphismes, des ex-libris, des calendriers et des illustrations de livres. Il a illustré, entre autres, Romeo of de minnaar der Liefde de Karel van de Woestijne,  l'Isengrimus de Magister Nivardus (traduction Prof. J. van Mierlo, 1946) et "Veertien Stonden" de Guido Gezelle.  Acket a fourni des illustrations pour chacun des six chapitres de la troisième édition (1942) du roman "De teleurgang van de waterhoek" de Stijn Streuvels. Acket a exposé au Salon de 1933 à Gand avec "Vastenavond" (Carnaval) et "Le mendiant".

Acket était marié à l'artiste belge Nelly Degouy. Il a été élève de l'academie royale des Beaux-arts et de l'atelier d'Eduard Pellens. En 1932, il participe aux compétitions artistiques des Jeux olympiques, de même que son épouse Nelly Gouy.

Il est exposé  au Centre International de l'Ex-libris à Sint-Niklaas, et ses œuvres furent exposées à l''exposition "Le livre illustré en Occident du haut moyen âge à nos jours" à la Bibliothèque Royale Albert 1ier.

Illustration de livres de langue française 

 "Printemps" de Sigrid Undset aux Editions du Nord Bruxelles 1942
 "Lunegarde" de Pierre Benoit aux Editions du Nord Bruxelles 1943
 "Confidences" de Désiré Acket aux éditions le Papegay à Anvers 1947 
 "Capitales en Chine" de Jean Van Den Bosch aux éditions le Papegay à Anvers 1953

Notes et références

Liens externes  

 Quelques ex-libris de Désiré Acket, sur belgian-art-gallery.be.

Relieur belge
Naissance en mai 1905
Graveur belge du XXe siècle
Graveur sur bois
Décès en 1987